Jasińscy herbu Dołęga – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Gozdawa – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Jasieńczyk – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Jasiński – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Jasion – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Poraj – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Sas – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Strzała – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Topór – polski ród szlachecki
 Jasińscy herbu Złotowąż – polski ród szlachecki